Лехово () је насеље у Грчкој у општини Суровичево, периферија Западна Македонија. Према попису из 2011. било је 1.115 становника.

Становништво

Види још 
 Општина Суровичево
 Лерински округ
 Егејска Македонија

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Δήμος Αμυνταίου 

Општина Суровичево
Села у Грчкој
Википројект географија/Насеља у Грчкој